Compendium (kennis), compilatie van kennis
 Compendium (album), album van Mr. So & So